Jiří Dienstbier ist der Name folgender Personen:

* Jiří Dienstbier (Politiker, 1937) (1937–2011), tschechischer Politiker und Journalist
 Jiří Dienstbier (Politiker, 1969) (* 1969), tschechischer Politiker